Países Baixos — cujo código ISO 3166-1 é NL
KwaZulu-Natal — província da África do Sul cujo código ISO ISO 3166-2:ZA é NL (ZA-NL)
Terra Nova e Labrador —  província do Canadá cujo código ISO 3166-2:CA é NL (CA-NL)
Língua neerlandesa — cujo código ISO 639 é nl

Desambiguações de siglas